138 км, 138-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186943
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 237312
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 021327

 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 519552
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 515419
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 884840
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 885033

Украина 
 138 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 465367
 138 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 476338